Бенимасот (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комтат. Занимает площадь 9,5 км². Население — 129 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Índice estadístico municipal de Benimasot
 Datos y cifras de la provincia de Alicante
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
  

Муниципалитеты Аликанте